Ива́н Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Иван Иванович (1847—1910) — красноярский купец.
 Кузнецов, Иван Иванович (1874 — ?) — российский политик, депутат Первой Государственной думы от Смоленской губернии.
 Кузнецов, Иван Иванович (1885—1962) — русский и советский ихтиолог, основоположник работ по акклиматизации рыб на Дальнем Востоке
 Кузнецов, Иван Иванович (1908—1992) — полковник, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Иван Иванович (1919—1986) — белорусский композитор, заслуженный деятель искусств БССР (1967).
 Кузнецов, Иван Иванович (1926—2005) — изобретатель ипликатора Кузнецова.
 Кузнецов, Иван Иванович (1931—1993) — работник советской радиопромышленности в Омске, Герой Социалистического Труда.